Deux navires de guerre de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Birkenhead, d'après la ville anglaise de Birkenhead :

 le premier HMS Birkenhead était un navire de transport de troupes à coque en fer lancé en 1845 et détruit en 1852 ;
 le second HMS Birkenhead était un croiseur léger de la classe Town lancé en 1915 et vendu 1921.

Birkenhead